Antistea är ett släkte av spindlar som beskrevs av Eugène Simon 1897. 

Antistea ingår i familjen panflöjtsspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Panflöjtsspindlar
Antistea